Oomen ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Oomen (* 1945), niederländischer Komponist
 Anton Oomen (1876–1957), niederländischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Mwanza
 Francine Oomen (* 1960), niederländische Autorin
 Hans-Gert Oomen (* 1941), deutscher Historiker
 Johan Oomen (1965–2022), niederländischer Snookerschiedsrichter
 Karel Oomen (1932–2022), belgischer Ringer
 Matthias Oomen (* 1981), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), Lobbyist, Journalist
 Ria Oomen-Ruijten (* 1950), niederländische Politikerin (Christen Democratisch Appèl), MdEP
 Sam Oomen (* 1995), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch: Omen (Begriffsklärung)